Puig Rodó (Avinyonet del Penedès), a l'Alt Penedès
 Puig Rodó (Corçà), al Baix Empordà
 Puig Rodó (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura), al Baix Empordà
 Puig Rodó (Escorca), a Mallorca, esperó del massís del Puig Caragoler de Femenia
 Puig Rodó (Fontpedrosa), o Puig Rodó, cim del terme comunal de Fontpedrosa, de la comarca del Conflent
 Puig Rodó (Moià), al Bages
 Puig Rodó (el Montmell), al Baix Penedès
 Puig Rodó (les Preses), a la Garrotxa
 Puig Rodó (Roses), a l'Alt Empordà
 Puig Rodó (Sant Aniol de Finestres), a la Garrotxa
 Puig Rodó (Sant Llorenç Savall), al Vallès Occidental
 Puig Rodó (Massís del Montgrí), muntanya del massís del Montgrí a cavall dels municipis de Torroella i Ullà (Baix Empordà)
 Puig Rodó (el Vendrell), al Baix Penedès
 Puig Rodó (Vilallonga de Ter), al Ripollès
 Puig Rodó (Vilanova de Sau), a Osona
 Puig Rodó (Alins), al Pallars Sobirà
 Puig Rodó (Masarac), cim del municipi de Masarac (Alt Empordà)
 Puig Rodó (Santa Cristina d'Aro), cim del Baix Empordà.